.na, het internetdomein voor sites uit het Afrikaanse land Namibië
 Nauruaans, een taal van het Oceanische eiland Nauru, met ISO 639-1-code na

 afkorting van "non-actief"

 Na, scheikundig symbool voor Natrium
 Constante van Avogadro, een natuurkundige constante met symbool NA
 Kleine hazenlipvleermuis (Noctilio albiventris) (N. a.)

 Noord-Amerika
 Namibië, een land in Afrika met ISO-landcode NA
 Numerieke apertuur, een begrip uit de optica
 Nederlandse Antillen, een eilandengroep en voormalige staat
 Voertuigcode van de Nederlandse Antillen, zie Lijst van landcodes voor voertuigen
 Aanduiding voor Napels op Italiaans kenteken
 Nationale Alliantie (doorverwijspagina)
 N/A, informatie die niet beschikbaar of niet van toepassing is (Engels: Not Available, Not Applicable)
 Not Available, een avantgarde conceptalbum van The Residents
 NA-Anonieme Verslaafden, een zelfhulpgroep
 Nomina Anatomica, een voormalige lijst met officiële anatomische begrippen